Труро:

 Труро — административный центр Корнуолла, самый южный город Великобритании.
 Труро — река на Корнуолле.

В честь Труро названы несколько городов за пределами Англии.
 Труро — город в провинции Новая Шотландия
 Труро — город в штате Массачусетс
 Труро — город в штате Айова
 Труро — город в штате Южная Австралия